Instalația de ungere a motorului este una din instalațiile ajutătoare care realizează ungerea organelor mobile ale motorului ca și circularea, filtrarea și răcirea uleiului. 

Scopul ungerii este de a micșora frecarea suprafețelor pieselor în mișcare, reducerea puterii consumate și a uzurii precum și etanșarea grupului cilindru-piston-segmenți. De asemenea, ungerea trebuie să spele piesele și să evacueze impuritățile și particulele metalice rezultate din uzură. Ungerea răcește parțial piesele, preîntâmpinând parțial oxidarea uleiului de organele mașinii prin care trece. Intensitatea ungerii este proporțională cu solicitarea pieselor și viteza lor de mișcare.

Componente
Componentele instalației de ungere sunt diferite după tipul de ungere pe care îl fac. Instalația de ungere este compusă, în general, din baie de ulei, pompă de ulei, filtru de ulei, radiator de ulei.
Baia de ulei este depozitul de ulei al motorului
Pompa de ulei extrage uleiul din baia de ulei și îl împinge în întreaga instalație sub presiune pentru a-l reîntoarce în baia de ulei
Filtrul de ulei reține impuritățile din ulei pentru ca uleiul să-și mențină proprietățile de ungere inițiale
Radiatorul de ulei este răcitorul uleiului și are scopul de a menține calitățile de ungere ale uleiului prin meținerea unei temperaturi a acestuia de 180 de grade

Motoare cu ardere internă